Села:
 Куліші — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Куліші — Житомирська область, Звягельський район